Ево́-ле-Бен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Крез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 300 км на південь від Парижа, 105 км на схід від Ліможа, 50 км на схід від Гере.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 684 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 1316,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Ево-ле-Бен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Крез

Примітки 

Муніципалітети департаменту Крез